Trist je příjmení, které se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 David Trist (* 1947) – novozélandský sportovec
 Eric Trist (1909–1993) – britský vědec
 Nicholas Trist (1800–1874) – americký diplomat